

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Guy Thauvette (né en 1944), acteur et scénariste franco-québécois 
 Joseph Thauvette, (1876-1955), médecin et homme politique québécois

Homonymie
Homonymie de patronyme